Потужність — фізичне поняття: робота, виконана за одиницю часу.
 Потужність електричного струму (Електрична потужність) — фізична величина, що характеризує швидкість передачі або перетворення електричної енергії.
 Потужність (геологія) — товщина пласта, відстань між покрівлею пласта і його підошвою.
 Потужність множини — математичне поняття: міра кількості елементів у множині.
 Потужність джерела звуку
 Потужність графа
 Потужність локомотива

Див. також 
 Потужнісний коефіцієнт реактивності